Прибалтийский  фронт — название нескольких фронтов РККА во время Великой Отечественной войны.
 Прибалтийский  фронт
 1-й Прибалтийский  фронт
 2-й Прибалтийский  фронт
 3-й Прибалтийский  фронт